Кубок Футбольной лиги 1973/74 () стал четырнадцатым розыгрышем Кубка Футбольной лиги, клубного турнира на выбывание для английских и валлийских футбольных клубов, выступавших в Футбольной лиге Англии. Турнир прошёл с 28 августа 1973 года по 2 марта 1974 года.

Победу в турнире одержал «Вулверхэмптон Уондерерс», обыгравший «Манчестер Сити» в финальном матче на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Благодаря победе в Кубке Футбольной лиги «волки» квалифицировались в Кубок УЕФА следующего сезона.

Первый раунд 
В первом раунде сыграли 56 клубов, выступавших в Третьем и Четвёртом дивизионах Футбольной лиге Англии, а также восемь худших команд Второго дивизиона (по итогам предыдущего сезона). Проигравшие команды выбывали из турнира, в случае ничейного исхода назначалась переигровки. Матчи прошли 28 и 29 августа 1973 года.

Матчи

Переигровки 
{| class="wikitable" style="text-align: center"
|-
!№
!Хозяева
!Счёт
!Гости
!Зрители
!Дата
|-
|1||Престон Норт Энд||0:2||Болтон Уондерерс||18 571||5 сентября 1973
|-
|2||Олдем Атлетик||2:3||Бери||6045||4 сентября 1973
|-
|3||Блэкберн Роверс||3:1||Саутпорт||5342||5 сентября 1973
|-
|4||Уэркингтон||0:1||Карлайл Юнайтед ||||5 сентября 1973
|-
|6||Барнсли||0:1||Галифакс Таун||4168||4 сентября 1973
|-
|10||Кру Александра||0:1||Транмир Роверс||4488||5 сентября 1973
|-
|15||Сканторп Юнайтед||2:1||Питерборо Юнайтед||4472||4 сентября 1973
|-
|17||Мансфилд Таун||0:1||Честерфилд||5711||5 сентября 1973
|-
|19||Ньюпорт Каунти||1:2||Суиндон Таун||6007||4 сентября 1973
|-
|20||Эксетер Сити||2:1||Суонси Сити||||5 сентября 1973
|-
|23||Уотфорд||2:3||Рединг||||5 сентября 1973
|-
|24||Кембридж Юнайтед'||3:0||Олдершот||4147||5 сентября 1973
|}

 Второй раунд 
Во втором раунде сыграли 28 победителей первого раунда, а также оставшиеся 14 клубов Второго дивизиона и все 22 клуба Первого дивизиона. Проигравшие команды выбывали из турнира, в случае ничейного исхода назначалась переигровки. Матчи прошли 8, 9 и 10 октября 1973 года.

 Матчи 

 Переигровки 

 Вторые переигровки 

 Третий раунд 
В третьем сыграли 32 победителя второго раунда. Проигравшие команды выбывали из турнира, в случае ничейного исхода назначалась переигровки. Матчи прошли 30 и 31 октября и 6 ноября 1973 года.

 Матчи 

 Переигровки 

 Четвёртый раунд 
В четвёртом раунде сыграли 16 победителя третьего раунда. Проигравшие команды выбывали из турнира, в случае ничейного исхода назначалась переигровки. Матчи прошли 20, 21 и 27 ноября 1973 года.

 Матчи 

 Переигровки 

 Пятый раунд 
В пятом раунде сыграли 8 победителей четвёртого раунда. Проигравшие команды выбывали из турнира, в случае ничейного исхода назначалась переигровки. Матчи прошли 19 декабря 1973 года, переигровки — 16 января 1974 года.

 Переигровка

 Переигровка

 Полуфиналы 
В полуфиналах встретились 4 победителя пятого раунда. Победители, выходившие в финал, определялись по итогам двух матчей. 

 Первые матчи 

 Ответные матчи «Вулверхэмптон Уондерерс» выиграл со счётом 2:1 по сумме двух матчей.«Манчестер Сити» выиграл со счётом 3:1 по сумме двух матчей.''

Финал

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте Football Club History Database 

1973